Olbramovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Olbramovice – comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Olbramovice – comune mercato del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale